Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Iván Navarro che ha battuto in finale Héctor Ruiz Cadenas 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Fernando Vicente (semifinali)
 Konstantinos Economidis (primo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
 Nicolas Devilder (secondo turno)

 Albert Portas (semifinali)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Gorka Fraile (primo turno)
 Juan Antonio Marín (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2006